Queen’s Park (Grenada) – stadion w Saint George’s (Grenada)
 Queen’s Park (Londyn) – rejon w Wielkim Londynie
 Queen’s Park (stacja kolejowa)
 Queen’s Park (Toronto) – potoczna nazwa budynku parlamentu Ontario w Toronto (Kanada)
 Queen’s Park F.C. – szkocki klub piłkarski (założony w 1867 r.) z Glasgow
 Queens Park Rangers F.C. – angielski klub piłkarski z dzielnicy Hammersmith and Fulham (Londyn, Anglia)